

Italia 
 Chiesa e convento di San Francesco – a Giaccherino (frazione di Pistoia)
 Chiesa e convento di San Francesco – Potenza
 Chiesa e convento di San Francesco – Castelvecchio Subequo
 Chiesa e convento di San Francesco – Tagliacozzo
 Chiesa e convento di San Francesco – Palestrina
 Chiesa e convento di San Francesco – Biancavilla
 Chiesa e convento di San Francesco – Napoli
 Ex chiesa e convento di San Francesco – Pordenone

America del sud 
 Chiesa e convento di San Francesco – Salvador de Bahia, Brasile
 Chiesa e convento di San Francesco – Salta, Argentina
 Chiesa e convento di San Francesco – Santa Fe, Argentina